Der har eksisteret to regimer kendt under navnet Estado Novo (portugisisk for "Ny Stat"):

Estado Novo (Brasilien), perioden fra 1937 til 1945, under Getúlio Vargas' lederskab
Estado Novo (Portugal), eller den Anden Republik, var det portugisiske autoritære regime mellem 1933 og 1974